

Geografia

Germania 
 Circondario dello Holstein Orientale – circondario con capoluogo Eutin (Schleswig-Holstein)
 Schleswig-Holstein – Stato federato

Repubblica Ceca 
 Holstein – antico nome tedesco di Holštejn, comune nel distretto di Blansko (Moravia Meridionale)
 Holstein – antico nome tedesco di Verchnjaja Kulaninka, località nel Kamyšinskij rajon (Volgograd)

Stati Uniti d'America 
 Holstein – città nella contea di Ida (Iowa)
 Holstein – località nella contea di Warren (Missouri)
 Holstein – località nella contea di Adams (Nebraska)
 New Holstein – città nella contea di Calumet (Wisconsin)

Svizzera 
 Hölstein – comune nel distretto di Waldenburg (Canton Basilea Campagna)

Persone 
 Johan Ludvig Holstein-Ledreborg (1694-1763) – politico danese
 Erik Magnus Staël von Holstein (1749-1802) – diplomatico svedese
 Ludvig Holstein-Holsteinborg (1815-1892) – politico danese
 Friedrich August von Holstein (1837-1909) – diplomatico tedesco
 Ludvig Holstein-Ledreborg (1839-1912) – politico danese
 Ludvig Holstein (1864-1943) – scrittore danese
 Jim Holstein (1930-2007) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Storia 
 Ducato di Holstein – Stato del Sacro Romano Impero
 Ducato di Holstein-Glückstadt – Stato del Sacro Romano Impero
 Holstein – regione storica tedesca
 Holstein-Gottorp – regione storica e casato tedesco
 Holstein-Gottorp – casato svedese
 Schleswig-Holstein – provincia del Regno di Prussia e dello Stato Libero di Prussia

Altro 
 Holstein – razza equina
 6402 Holstein – asteroide della fascia principale
 Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 o Holstein Kiel – società calcistica tedesca con sede a Kiel